Rumeltin ist der Name von

 Ernst-August Rumpeltin (1904–1978), deutscher Zeitungsverleger
 Renate Rumpeltin (1926–2015), deutsche Zeitungsverlegerin